Муниципалитет Линкольн  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 5772 км². Население — 41 808 человек. Плотность населения — 7,24 чел./км².

Административный центр — Линкольн.

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Буэнос-Айрес.

Департамент граничит:
на северо-западе — c муниципалитетами Флорентино-Амегино, Хенераль-Пинто
на севере — с муниципалитетом Леандро-Нисефоро-Алем
на северо-востоке — с муниципалитетом Хунин
на востоке — с муниципалитетом Хенераль-Вьямонте
на юго-востоке — с муниципалитетами 9 Июля, Карлос-Касарес
на юге — с муниципалитетом Пеуахо
на юго-западе — с муниципалитетом Карлос-Техедор

Важнейшие населённые пункты

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес